Па́нозеро () — старинная карельская деревня в составе Кривопорожского сельского поселения Кемского района Республики Карелия, комплексный памятник истории.

География 
Расположена на острове и южном берегу реки Кемь в 1,5 км к западу от озера Паноярви. Единственное в Беломорской Карелии крупное собственно карельское поселение, сохранившее исторически сложившуюся планировку и элементы застройки.

Население

История 
Первые поселенцы появились в начале XVI века. Поселение являлось центром Панозерского погоста в составе Лопских погостов.
В 1596 году была возведена приходская церковь во имя пророка Ильи. По преданию, местный житель Мотан Маловец пешком ходил в Киев за необходимой для новой церкви утварью. В 1660 году церковь сгорела, затем Русско-Шведская война разорила погост, в 1918 году Панозеро пережило вторжение финских войск. В 1933 году церковь была превращена в клуб, утратила шатёр и восьмерик и была покрыта двускатной крышей.

Наличие в Панозере церкви, посвящённой святому Илье, предопределило престольный праздник поселения — Ильин день, 2 августа по новому стилю. Из воспоминаний жительниц деревни следует, что в этот день село наводнялось празднично одетыми людьми, собирающимися со всей округи. Кто-то приходил пешком, кто-то на лодках, чаще приходили к родственникам, но даже если таковых не было, жители села принимали у себя незнакомых. Праздник начинался с посещения церкви, затем садились за столы, в центре села была организована площадка для игр и танцев, после небольшого перерыва гуляния продолжались вечером. На следующий день центр гуляний перемещался на другой берег села и сопровождался танцами и пением.

Культура 
Панозеро было трижды включено (в 1996—1997, 1998—1999 и 2000—2001 годах) фондом «World Monuments Watch» в список ста памятников мировой культуры, находящихся под угрозой уничтожения.

В архитектурных памятниках наиболее ярко прослеживается взаимовлияние карельских и русских строительных традиций. В Панозере можно увидеть характерные для северных карел дома — комплексы, которые объединяют под своей крышей жилые и хозяйственные помещения.

В 2005 году деревне присудили медаль «Наша Европа» (Europa Nostra) за развитие и сохранение европейского культурного наследия.

В настоящее время в деревне ежегодно проводится фольклорный праздник «Панозеро — жемчужина севера».

Памятники 
В 2006 году в Панозере был открыт памятный знак «Символ чести». Томас Виллох — норвежский архитектор, представитель Европейской федерации по охране художественных, природных, исторических памятников и достопримечательностей Europa Nostra передал памятный знак жителям Панозера.

Литература 
 Панозеро: сердце Беломорской Карелии / Под ред. А. Конкка, В. П. Орфинского. ПетрГу; Juminkeko-säätiö. Петрозаводск, 2003. 448 с.
 Красавцева Л. Памятник мировой культуры // Молодёжная газета, 2006, № 35.
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. С. 343—464 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Примечания

Ссылки 
 Панозеро: сердце Беломорской Карелии /И. Гришина, Л. Капуста, А. Конкка и др.; под ред. А. П. Конкка, В. П. Орфинского. — Петрозаводск: Juminkeko-säätiö: ПетрГУ, 2003. — 448 с.: ил., нот. + 2 отд. л. схем. ISBN 5802103604
 
 
 
 
  // Инфоцентр FINUGOR.RU, 2010
 И. Бондаренко, Г. Борисов, Ю. Веденин, Ю. Гнедовский.  // Новая газета, № 35-36, 2004

Населённые пункты Кемского района
Культура Республики Карелия